Чуланонт — тайская фамилия. Известные носители:
 Чуланонт, Пхайом (? — начало 1980-х) — тайский военный и политический деятель.
 Чуланонт, Сураюд (род. 1943) — таиландский политический деятель, бывший премьер-министр Таиланда и глава Временного правительства Таиланда в 2006—2008 годах.